Pellerin kan syfta på

 Pellerin (ytterkläder) – en stor krage/lite cape
 Pellerins margarinfabrik –  en fabriksanläggning som producerade margarin och smör i Göteborg
 Edmond Auguste Pellerin (1853-1929), konstsamlare och margarintillverkare

Se även 
 Le Pellerin
 La Pellerine
 Saint-Pellerin